Het WTA-tennistoernooi van Bad Gastein (officieel Nürnberger Gastein Ladies) van 2014 vond plaats van 7 tot en met 13 juli 2014 in de Oostenrijkse plaats Bad Gastein. Het was de achtste editie van het toernooi in Bad Gastein. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Yvonne Meusburger was als zesde geplaatst. Zij kwam echter niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Flavia Pennetta had zich kort voor het toernooi afgemeld wegens een voetblessure.

Het vierde reekshoofd, Andrea Petković uit Duitsland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Amerikaanse kwalificante Shelby Rogers in twee sets. Petković wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Bad Gastein op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2009. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van 2014. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Julia Görges en Flavia Pennetta, had zich kort voor het toernooi afgemeld wegens een voetblessure van Pennetta.

Titelverdedigsters Sandra Klemenschits en Andreja Klepač hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Klemenschits speelde samen met Mona Barthel – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde. Klepač en haar partner María Teresa Torró Flor werden, na afmelding van Görges/Pennetta, als vijfde reekshoofd ingeschre­ven – zij bereikten de finale.

De als tweede geplaatste Tsjechische zussen Karolína en Kristýna Plíšková wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vijfde geplaatste koppel Andreja Klepač en María Teresa Torró Flor in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Karolína had daarnaast één dubbel­speltitel met een andere partner; Kristýna geen.

Het Nederlandse duo Demi Schuurs en Eva Wacanno strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bad Gastein 2014
Bad Gastein